Der Fiat Tipo bzw. Fiat Aegea (Eigenschreibweise: Ægea) ist ein PKW-Modell des Automobilherstellers Fiat Chrysler.

Geschichte 
Seine Weltpremiere hatte das Fahrzeug als Aegea auf der Istanbul Autoshow 2015. Es wird seit November 2015 unter dieser Bezeichnung in der Türkei angeboten. Seit Februar 2016 ist es in Mittel- und Westeuropa als Tipo auf dem Markt. Das Fahrzeug soll in weiteren 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika angeboten werden. Für die amerikanischen und einige weitere Märkte war eine Version der Limousine unter der Typbezeichnung Dodge Neon verfügbar.

Den Anfang machte im Februar 2016 eine viertürige Stufenhecklimousine, im Mai 2016 folgte ein Schrägheck und im September 2016 ein Kombi. Alle Karosserievarianten sind der Kompaktwagenklasse zuzuordnen.

Eine überarbeitete Version der Baureihe präsentierte Fiat im Oktober 2020. Neu im Angebot ist der Tipo Cross, eine Crossover-Variante auf Basis des Schrägheck-Modells. 2022 wurde auch der Kombi um die Cross-Variante ergänzt.

Name 
Der Name Aegea spielt einerseits auf das ägäische Meer an, da der Wagen in der Türkei gebaut wird. Andererseits enthält er Bestandteile der Begriffe Europa, Asien und Afrika, also der Märkte, auf denen das Fahrzeug angeboten werden soll. In Mittel- und Westeuropa erfolgte die Markteinführung unter der Bezeichnung Tipo. Fiat griff damit einen Namen wieder auf, der von 1988 bis 1995 für den Fiat Tipo (Typ 160) verwendet wurde.

Entwicklung und Produktion 

Der Aegea entstand als Kooperation zwischen dem Centro Stile der Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und Tofaş. Produziert wird der Aegea im Tofaş-Werk in Bursa in der Türkei.

Motoren 
Zunächst standen für den Wagen zwei Turbodiesel- und zwei Ottomotoren zur Wahl, die mit einem Handschalt- oder einem Automatikgetriebe kombiniert werden konnten. Das Leistungsspektrum reicht von 70 kW bis 88 kW. Ein 1,4-l-Turboottomotor mit 120 PS und einer Autogasanlage, die in Kooperation mit Landi Renzo entwickelt wurde, sowie eine Natural-Power-Version mit Erdgasantrieb sollten 2016 folgen. In einigen Staaten Europas (u. A. Deutschland) ist seit Frühjahr 2022 nur noch eine Mild-Hybrid-Variante verfügbar.

Sicherheit 
2016 wurde der Fiat Tipo vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. In der Basisausführung erhielt der Tipo drei von fünf möglichen Sternen. Da jedoch für das Modell ein Sicherheitspaket optional erhältlich ist, wurde der Tipo zusätzlich auch mit dem Sicherheitspaket getestet. Bei diesem Test erhielt er vier von fünf Sternen.

Technische Daten

Ausstattung 
Fiat bietet im Tipo/Aegea das hauseigene Infotainment-System Uconnect über einen Fünf-Zoll-Bildschirm an. Auf Wunsch sind eine Rückfahrkamera und ein Navigationssystem integriert.

Die Basisvariante (POP) hat dieses Infotainment-System nicht, es wird nur in den Ausstattungsvarianten Easy und Lounge verbaut.

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 38.361 Fiat Tipo neu zugelassen worden. Mit 11.804 Einheiten war 2017 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Limousine
Kombi